Свято-Ильинская церковь () — православный храм в городском посёлке Радошковичи Молодечненского района Минской области.

Назодится на улице Советской.

История 
Деревянный храм возведён в 1942 году на том же самом месте, где стояла церковь 1847 года постройки.

Архитектура 
Архитектура постройки решена в традициях народного зодчества. Объёмно-пространственная композиция состоит из 3 частей: двухъярусной четвертиковой колокольни, прямоугольного молитвенного зала под двухскатной крышей и гранёной апсиды. Шатёр колокольни завершается маковкой на восьмигранной шейке. Стены вертикально обшиты панелями и пронизаны прямоугольными оконными проемами в прямых Наличниках.

Литература

Ссылки 
 .
 .

Деревянные церкви Белоруссии
Радошковичи
Радошковичи
Страницы с непроверенными переводами